Stava ima više značenja:
 Stava (Bolcano)
 Stava (Trento)